Moldavië
 Tarasova - dorp in de Moldavische arrondissement Rezina

 Rusland
 Tarasovo (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Tarasovo (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Tarasovo (Kemerovo) - dorp in de Russische oblast Kemerovo
 Tarasovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Tarasovo (Mordovië) - dorp in de Russische republiek Mordovië
 Tarasovo (Tatarije) - dorp in de Russische republiek Tatarije
 Tarasovo (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver

 Oekraïne
 Tarasove (Dnjepropetrovsk) - dorp in de Oekraïense oblast Dnjepropetrovsk
 Tarasove (Wolynië) - dorp in de Oekraïense oblast Wolynië

 Wit-Rusland
 Tarasava - dorp in de Wit-Russische oblast Minsk